Жилина може бити:

 Жилина, град у Словачкој Републици
 Жилина (Кладно), насељено мјесто у округу Кладно, Средњочешки крај, Чешка Република